Mariana Pineda steht für:

 Mariana de Pineda Muñoz, spanische Heldin des Liberalismus
 Mariana Pineda (Lorca), Bühnenstück von Federico García Lorca (1927)
 Mariana Pineda (Fernsehfilm, 1962), Fernsehfilm von Seppo Wallin (1962)
 Mariana Pineda (Fernsehfilm, 1965), Fernsehfilm von Wilm ten Haaf (1965)
 Mariana Pineda (Ballett), Flamenco-Ballett von Sara Baras
 Mariana Pineda (Oper), Oper von Flavio Testi (2007)